Ревков — фамилия; имеет женскую форму Ревкова.
 Ревков, Андрей Анатольевич (род. 1974) — заместитель губернатора Воронежской области, первый заместитель председателя правительства Воронежской области.
 Ревков, Иван Иванович (1922—1992) — участник Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза. См. также 
 Ревки